Pols heeft meerdere betekenissen:

 Pols (anatomie) als deel van het lichaam: het onderste deel van de arm of, strikter opgevat, het gewricht dat hand en arm verbindt.
 polsslag, vaak pols genoemd, het door de hartslag veroorzaakte en in de pols voelbare kloppen.
 Polsstok, vooral in samenstellingen: aluminiumpols, carbonpols
Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), een continu onderzoek van het CBS naar de leefsituatie van huishoudens in Nederland.
 Kornelis van der Pols (1906-1995), een Nederlands scheepsbouw- en werktuigbouwkundige, bestuurder en politicus.
 Michelle van der Pols (1989), een Nederlands hockeyster.
 Sint-Pols of Sint-Pols-aan-Zee (Frans: Saint-Pol-sur-Mer), een gemeente in de Franse Westhoek, in het Noorderdepartement.
 graafschap Saint-Pol (of Sint-Pols), een voormalig graafschap rond de Franse stad Saint-Pol-sur-Ternoise (Sint-Pols-aan-de-Ternas).
 Pols (dans), een Noorse folkdans, een snelle versie van de Scandinavische polska.

Zie ook
 Vinger aan de Pols, een Nederlands programma over medische aandoeningen.
 poll, meervoud polls